Мантыш () — высокогорное село Кочкорского района. Входит в состав Кара-Сууйского аильного округа в Нарынской области Кыргызской Республики.

Ранее входило в состав Чолпонского района Тянь-Шаньской области.

Расположено в районе ожидаемых землетрясений II-категории опасности с балльностью 5-7

Население в 2009 году составляло 622 человека.

Жители Кара-Саз занимаются, в основном, сельским хозяйством.

Известные уроженцы 
 Каримов, Джумалы (1892—1950) — заведующий коневодческой фермой, Герой Социалистического Труда (1948).
 Молдобаев, Карыбек Молдобаевич (1932—2014) — советский и киргизский государственный, партийный и научный деятель. Первый секретарь Фрунзенского горкома КП Киргизии (1973—1985). Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва (1984—1989) от Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР четырёх созывов.

Примечания

Ссылки 
 https://www.mindat.org/feature-8064363.html
 Мантыш

Населённые пункты Нарынской области
Кочкорский район